

Letteratura 
 Uccellini – seconda opera di letteratura erotica prodotta da Anaïs Nin

Persone 
 Giulio Cesare Uccellini (1904-1957) – figura di primo piano nello scautismo cattolico e nella Resistenza
 Marco Uccellini (1603-1680) – compositore e violinista italiano
 Primo Uccellini (1804-1882) – storico e politico italiano